Knabenschule an der Burgstraße steht für

 Knabenschule an der Burgstraße in Göppingen, siehe Uhland-Realschule (Göppingen)
 Knabenschule an der Burgstraße (Hannover), auch Bürgerschule I genannt